Breitwiesengraben ist ein Gewässername:

 Breitwiesengraben (Augraben), rechter Oberlauf des Augrabens (rechter Oberlauf des Mailinger Bachs) nahe Buxheim, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Breitwiesengraben (Elsenz), linker Zufluss der Elsenz nach Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Breitwiesengraben (Fränkische Saale), linker Zufluss der Fränkische Saalen bei Bad Königshofen im Grabfeld, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Breitwiesengraben (Kraichbach), rechter Zufluss des Kraichbachs bei Unteröwisheim, Stadt Kraichtal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Breitwiesengraben (Kronbergbach), linker Zufluss des Kronbergbachs (zur Sempt) bei Hörlkofen, Gemeinde Wörth, Landkreis Erding, Bayern
 Breitwiesengraben (Lachengraben), linker Oberlauf des Lachengrabens (zur Elsenz) bei Reilsheim, Gemeinde Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Breitwiesengraben (Neuer Kanal), linker Zufluss des mittleren Abschnitts Grenzgraben des Neuen Kanals (zum Pfinzkanal, zur Pfinz) nahe dem Weingartener Baggersee, Gemeinde  Weingarten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Breitwiesengraben, rechter und unterer Mündungsarm des Weinbach (Nidda), rechter Zufluss der Nidda vor Okarben, Stadt Karben, Wetteraukreis, Hessen
 Breitwiesengraben (Oberer Riedgraben), rechter Zufluss des Oberen Riedgrabens (zum Nebelbach, zum Klosterbach, zur Donau) vor Oberglauheim, Stadt Höchstädt an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Breitwiesengraben (Stadelbachgraben), rechter Zufluss des Stadelbachgrabens (zum Breitenauer Graben, zu einem rechten Nebenlauf der Altmühl) bei Stadel, Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Breitwiesenbach